Grigorești se poate referi la:

 Localități din România
 Grigorești - localitate din județul Suceava
 Localități din Republica Moldova
 Grigorești - comună din raionul Sîngerei

Toponime românești